2 miejscowości w Polsce: 
 Cierzpięty – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. mrągowskim, w gminie Piecki 
 Cierzpięty – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. piskim, w gminie Orzysz
 Cierzpięty – część miasta Ostróda